

Miejscowości w USA 
 Venice – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
 Venice – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison 
 Venice – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Venice – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga 
 Venice – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Plaquemines
 Venice – dystrykt w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles

Gminy w USA 
 Venice (ang. Venice Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Venice (ang. Venice Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Venice (ang. Venice Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Venice (ang. Venice Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca